Роберт Томас Тейлор (; род. 21 октября 1994, Куопио, Финляндия) — финский футболист, полузащитник клуба «Интер Майами» и сборной Финляндии.

Отец Роберта, Пол — бывший профессиональный английский футболист, в 1990-х годах, выступавший за финский КуПС.

Клубная карьера 
Тейлор — воспитанник клубов «Йювяскюля» и английского «Ноттингем Форест». В 2011 году он перешёл в «Линкольн Сити», но так и не дебютировал за основной состав. В 2013 года для получения игровой практики Роберт на правах аренды был отдан в «Бостон Таун», но и там почти не играл. В 2013 году Тейлор вернулся в «Йювяскюлю». 5 августа в матче против МюПа-47 он дебютировал в Вейккауслиге. В поединке против «Хонки» Роберт забил свой первый гол за «Йювяскюлю». По итогам сезона клуб вылетел из элиты, но Тейлор остался в команде и выступал за неё ещё два года.

В начале 2016 года Тейлор перешёл в РоПС. 2 апреля в матче против «ПК-35 Вантаа» он дебютировал за новую команду. В этом же поединке Роберт забил свой первый гол за РоПС. 10 августа в матче против «ПС Кеми» он сделал хет-трик.

Летом 2017 года Тейлор перешёл в шведский АИК, подписав контракт на 3,5 года. 30 июля в матче против «Кальмара» он дебютировал в Аллсвенскане.

В марте 2018 года Тейлор отправился в аренду в клуб чемпионата Норвегии «Тромсё», а в августе того же года подписал с клубом контракт до 2021 года.

20 января 2020 года Тейлор подписал трёхлетний контракт с клубом «Бранн».

11 февраля 2022 года Тейлор перешёл в клуб MLS «Интер Майами», подписав контракт до конца сезона 2023 с опцией продления на сезон 2024. В высшей лиге США дебютировал 26 февраля в матче стартового тура сезона 2022 против «Чикаго Файр», выйдя на замену на 66-й минуте вместо Мо Адамса. 22 мая в матче против «Нью-Йорк Ред Буллз» забил свой первый гол в MLS.

Международная карьера 
9 января 2017 года в товарищеском матче против сборной Марокко Тейлор дебютировал за сборную Финляндии. 11 октября 2020 года в матче Лиги наций УЕФА 2020/21 против сборной Болгарии забил свой первый гол за сборную Финляндии. Был включён в состав сборной на чемпионат Европы 2020.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Футболисты Финляндии
Игроки сборной Финляндии по футболу
Игроки ФК «Йювяскюля»
Игроки ФК «РоПС»
Игроки ФК АИК
Игроки ФК «Тромсё»
Игроки ФК «Бранн»
Игроки ФК «Интер Майами»